Turtschaninow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Fjodorowitsch Turtschaninow (1704–1787), russischer Unternehmer und Philanthrop
 Nikolai Stepanowitsch Turtschaninow (1796–1864), russischer Botaniker
 Pawel Dmitrijewitsch Turtschaninow (1878–1921), russischer Anarchist und Dichter, siehe Lew Tschorny
 Pjotr Iwanowitsch Turtschaninow (1779–1856), russischer Komponist